Die 15. Etappe der Tour de France 2009 am 19. Juli führte über 207,5 km von Pontarlier nach Verbier in der Schweiz, einem Skiort ca. 10 km östlich von Martigny im oberen Rhonetal. Sie führte am Neuenburger- und Genfersee vorbei. Sie enthielt zwei Zwischensprints und sechs Bergwertungen der 1., 2. und 3. Kategorie.

Dabei gab es deutliche Veränderungen in der Gesamtwertung. Mit einem energischen Schlussangriff wurde Alberto Contador Etappensieger und neuer Träger des Gelben Trikots. Dabei konnte er die Schleck-Brüder Andy und Fränk ebenso wie Lance Armstrong zurücklassen. Das Team Astana brachte drei Fahrer unter die ersten 10 der Etappe. Der Angriff des Teams Saxo Bank im Schlussanstieg wurde während der Etappe von Fabian Cancellara vorbereitet. Es ist bemerkenswert, dass unter den zehn ersten Fahrern des Tages drei Männer aus dem Radfahrerlager Luxemburgs waren.

Aufgaben 
 153 Tom Boonen – Nicht zur Etappe angetreten
 81 Wladimir Jefimkin – Während der Etappe (Sturzverletzung)

Sprintwertung 
 1. Zwischensprint in Thierrens (Kilometer 56,5) (817 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Ryder Hesjedal || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Martigny-Ville (Kilometer 181) (501 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Amaël Moinard || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  David Moncoutié || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Verbier (Kilometer 207,5) (1468 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Carlos Sastre || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Cadel Evans || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Lance Armstrong || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Kim Kirchen || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Roman Kreuziger || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Tony Martin || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Wladimir Karpez || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Maxime Monfort || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Christophe Le Mével || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 
 Côte du Rafour, Kategorie 3 (Kilometer 8) (1084 m ü. NN; 3,7 km à 5,1 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 1 Pkt.
|}

 Col des Étroits, Kategorie 3 (Kilometer 18,5) (1153 m ü. NN; 1,5 km à 5 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  David Loosli || 1 Pkt.
|}

 Côte de la Carrière, Kategorie 3 (Kilometer 54) (791 m ü. NN; 6,3 km à 4,4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Christophe Kern || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  José Iván Gutiérrez || 1 Pkt.
|}

 Côte de Prévonloup, Kategorie 3 (Kilometer 74) (760 m ü. NN; 4,5 km à 4,7 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Ryder Hesjedal || 4 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 3 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 2 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Mikel Astarloza || 1 Pkt.
|}

 Col des Mosses, Kategorie 2 (Kilometer 135) (1445 m ü. NN; 13,8 km à 4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 10 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Mikel Astarloza || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Jurgen Van Den Broeck || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  David Moncoutié || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Amaël Moinard || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  José Iván Gutiérrez || 5 Pkt.
|}

 Verbier, Kategorie 1 (Kilometer 198,5) (830 m ü. NN; 8,8 km à 7,5 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Alberto Contador || 30 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Andy Schleck || 26 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Vincenzo Nibali || 22 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Fränk Schleck || 18 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Bradley Wiggins || 16 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Carlos Sastre || 14 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Cadel Evans || 12 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Andreas Klöden || 10 Pkt.
|}

Weblinks 
 Etappe 15: Pontarlier–Verbier

Etappe 15
200915
200915
Sportveranstaltung im Département Doubs
Pontarlier
Sportveranstaltung in Val de Bagnes VS

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 15